Lašče (Borovnica), een plaats in Slovenië in de gemeente Borovnica
 Lašče (Žužemberk), een plaats in Slovenië in de gemeente Žužemberk